Влади́мир Ива́нович Тимоше́нко:
 Тимошенко, Владимир Иванович (1922—2001) — Герой Советского Союза.
 Тимошенко, Владимир Иванович (род. 1938) — советский и российский учёный.